Gołubowszczyzna [ɡɔwubɔfʂˈt͡ʂɨzna] (en ukrainien: Голубівщина, Holubivshchyna) est un village polonais de la gmina de Milejczyce dans le powiat de Siemiatycze et dans la voïvodie de Podlachie. 

Village dans la voïvodie de Podlachie
Powiat de Siemiatycze